Cloud Atlas peut désigner :
 Cloud Atlas (en français, Atlas international des nuages), un ouvrage consacré aux nuages, publié pour la première fois en 1896.
 Cloud Atlas (en français, Cartographie des nuages), un roman du Britannique David Mitchell, paru pour la première fois en 2004.
 Cloud Atlas, un film de science-fiction germano-américain sorti en 2012, adaptation du roman précité.